Adalbert Martinka ist der Name folgender Personen:

* Adalbert Martinka (Ingenieur) (1832–1892), Prager Kaufmann und Unternehmer
 Adalbert Martinka (Maler) (1875–1940 oder 1948), tschechischer Maler und Grafiker